De Sandownidae zijn een familie van uitgestorven zeeschildpadden uit het Krijt en Paleogeen. De klade Sandownidae is gedefinieerd als alle taxa die dichter bij het typegeslacht Sandownia staan dan bij Pelomedusa, Testudo, Solnhofia, Eurysternum, Plesiochelys, Thalassemys of Protostega, een definitie die een eerder concept van de clade omvat, terwijl het ook uitsluit dat het synoniem is met andere claden van moderne of uitgestorven zeeschildpadden. Sandownidae kunnen binnen de grotere clade Angolachelonia liggen, gedefinieerd als inclusief Angolachelys en Solnhofia, zustertaxon van de volledig aquatische groep Thalassochelydia uit het Laat-Jura, hoewel de concepten van de claden kunnen verschuiven met verdere fylogenetische analyse.

Geslachten 

 Sandownia Meylan et al. 2000 Atherfield Clay-formatie, Engeland, Vroeg-Krijt (Aptien)
 Brachyopsemys Tong en Meylan 2013 Ouled Abdoun Basin, Marokko, Paleoceen (Danien)
 Angolachelys Mateus et al. 2009 Itombe-formatie, Angola, Laat-Krijt (Coniacien)
 Leyvachelys Cadena 2015 Paja-formatie, Colombia, Vroeg-Krijt (Barremien) Glen Rose-formatie, Texas, Vroeg-Krijt, (Albien)

Fylogenie 

Uitgestorven reptielen